Лучшему клубу ПХЛ — приз, учрежденный в 1997 году редакцией еженедельника «Футбол-хоккей Южного Урала». Вручается клубу по совокупности выступлений всех его команд (основой, фарм-клуба, команд ДЮСШ) и в зависимости от количества хоккеистов, участвовавших в сезоне в различных сборных командах.

Положение о призе 

 Приз «Лучший профессиональный клуб ПХЛ» учреждается редакцией еженедельника «Футбол-хоккей Южного Урала».
 Приз «Лучший профессиональный клуб ПХЛ» — памятный приз, который вручается хоккейному клубу ПХЛ, имеющему минимальную сумму мест в четырёх разделах:
 выступление главной команды в Чемпионате России;
 выступление фарм-клуба в Первенстве России;
 выступление команд СДЮШОР (ДЮСШ) в юношеских первенствах России;
 количество участвовавших хоккеистов и воспитанников клуба в чемпионатах мира (юниоры, молодежь, взрослые).
 В случае равенства суммы показателей лауреатом становится команда, занявшая более высокое место в Чемпионате России.
 Приз вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной подведению итогов чемпионата России, представителями редакции еженедельника «Футбол-хоккей Южного Урала».
 Лауреат награждается памятным призом, передаваемым на постоянное хранение.
 Использование Приза, его названия, изображения в рекламной и иной коммерческой деятельности возможно после заключения соответствующего договора с редакцией газеты «Футбол-хоккей Южного Урала».
 Изменения и дополнения к настоящему Положению делаются редакцией еженедельника «Футбол-хоккей Южного Урала» по представлению Профессиональной хоккейной лиги.

Все обладатели

См. также 

 Призы российского хоккея

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060103121724/http://www.phl.ru/info/prizes/72
 Приз еженедельника Футбол-Хоккей Южного Урала

Призы российского хоккея с шайбой